Jádi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Jádi (* 1952), ungarischer Mediziner, Kunsttheoretiker und Universitätsprofessor
 Inge Jádi (* 1936), deutsche Ärztin und Kuratorin